Olímpic de Milet, metge grec nadiu de Milet de la secta dels metòdics 
 Olímpic, relatiu als Jocs Olímpics
 Olímpic Lionès, club de futbol francès fundat en 1899 sota el nom de Lyon Olympique 
 Olimpic, marca catalana de motocicletes fabricades entre 1953 i 1955 
 CE Olímpic, equip de futbol de la ciutat de Xàtiva, al País Valencià.